Yamagata hace referencia a varios artículos:

Lugares
Yamagata, prefectura en el centro de Japón.
Yamagata, capital de la prefectura homónima. 
Yamagata, ciudad de la prefectura de Gifu.
Yamagata, villa de la prefectura de Nagano.
Hitachiōmiya, ciudad fusionada en 2004 para formar Hitachiomiya.

Personas
Yamagata Aritomo, mariscal de Campo del Ejército Imperial Japonés.
Yamagata Masakage, samurái japonés del período Sengoku.

Además
Montedio Yamagata, club de fútbol de Japón de la ciudad Yamagata.